Le tournoi de tennis d'Atlanta est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 I, classée en catégorie Futures, se dispute du 19 au .

Sherry Acker remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Medrado, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979 I
Atlanta I
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en février 1979